Termenul „Weser” se poate referi la:

Râul Weser din Germania de nord
Vesdre „râul Weser”, din Belgia
Weser (vapor) cu aburi german